Hitachi pode referir-se a:
Hitachi (Ibaraki), cidade da província de Ibaraki, no Japão
Hitachi (empresa), uma empresa produtora conhecida principalmente pela produção de artigos eléctricos e electrónicos
Província de Hitachi, antiga província do Japão
Marca da companhia de caminhos de ferro (comboios) da província japonesa de Ibaraki

Desambiguação